Стир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стир, Билл (род. 1969) — британский гитарист и сооснователь дэт-метал-группы Carcass.
 Стир, Джозеф Бил (1842—1940) — американский орнитолог.
 Стир, Джед (род. 1992) — английский футболист, вратарь. См. также 
 Стир-Крик — река в США, в центральной части штата Западная Виргиния. 
 Стир-фрай — традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскалённом масле в глубокой сковороде с покатыми стенками.